Saturn (automerk), een Amerikaans automerk
Saturn (Chequers Bridge), een Brits historisch merk van motorfietsen
Saturn (Kamenz), een Duits historisch merk van motorfietsen
Saturn (Roemenië), een badplaats in Roemenië
Saturn (winkel), een keten van elektronicadetailhandels
Team Saturn, een Amerikaanse wielerploeg
Sega Saturn, een spelcomputer
Saturn (film), een drama over Alzheimer van Rob Schmidt uit 1999 met Scott Caan en Leo Burmeister